Il singolare del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kristof Vliegen che ha battuto in finale Jürgen Melzer 6-4, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Radek Štěpánek (quarti di finale)
 Nicolas Mahut (primo turno)
 Florian Mayer (primo turno)
 Werner Eschauer (primo turno)

 Simone Bolelli (semifinali)
 Jürgen Melzer (finale)
 Steve Darcis (secondo turno)
 Guillermo García López (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2008